Parey kan syfta på:

 Parey-Saint-Césaire, fransk kommun i departementet Meurthe-et-Moselle
 Parey-sous-Montfort, fransk kommun i departementet Vosges
 Saint-Ouen-lès-Parey, fransk kommun i departementet Vosges
 Parey, Havelaue – ort i Havelaue i Brandenburg i Tyskland
 Paul Parey (1842–1900), en tysk bokförläggare

Se även 
 Paray